Odyssee, Grieks epos van Homeros
Odyssee (Cremer), Nederlands boek uit 2016 van Jan Cremer
De odyssee van Asterix, Frans stripalbum van Albert Uderzo

Zie ook
 Odyssey, de Engelse titel van Homerus’ Odyssee